La stagione 2020 dell'European Le Mans Series è stata la diciassettesima stagione del campionato dell'Automobile Club de l'OuestAutomobile Club de l'Ouest's (ACO). La stagione dei sei eventi è iniziata al Circuito Paul Ricard il 19 luglio e si è conclusa all'Autódromo Internacional do Algarve il 1º novembre.

La serie era aperta ai Le Mans Prototypes, suddivisi nelle classi LMP2 e LMP3, e alle auto da corsa in stile gran turismo nella classe LMGTE.

Calendario 
Il calendario rivisto per la stagione 2020 è stato annunciato il 3 aprile 2020. A causa della pandemia di COVID-19, la stagione è stata ridotta e la 4 Ore di Silverstone è stata rimossa dal calendario poiché non è stato possibile trovare una data. A seguito dell'aumento dei casi di COVID-19 in Spagna, il round di Barcellona è stato sostituito da una seconda gara al Paul Ricard.

Gara cancellata a causa della pandemia da coronavirus

Partecipanti

LMP2 
In conformità con le normative LMP2 del 2017, tutte le auto della classe LMP2 sono equipaggiate con un motore Gibson GK428 V8.

LMP3 
Tutte le auto della classe LMP3 sono equipaggiate con un motore Nissan VK56DE 5.6L V8 e montano pneumatici Michelin.

LMGTE 
Tutte le vetture della classe LMGTE montano pneumatici Goodyear.

Risultati 
In grassetto sono indicati i vincitori assoluti.

Classifica piloti 
I punti vengono assegnati secondo la seguente struttura:

LMP2

LMP3

LMGTE

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

2020
Serie e competizioni motoristiche nel 2020